Ajancingenia — род динозавров из семейства овирапторид (Oviraptoridae), живших во времена верхнемеловой эпохи на территории современной Монголии. Включает единственный вид — Ajancingenia yanshini.

История изучения 
Типовой вид рода впервые описал Ринченгийн Барсболд в 1981 году по голотипу ПСТ ГИН АН МНР (PST GIN AN MNP) 100/30, представляющему собой нижнюю челюсть и неполный посткраниальный скелет. Он дал ему научное название Ingenia yanshini, причём видовое имя — в честь исследователя Александра Леонидовича Яншина (1911—1999), своего советника и наставника в Палеонтологическом институте в Ленинграде.

В 2013 году Easter переименовал род в нынешнее название, так как родовое имя Ingenia уже занято родом нематод  из семейства Tripyloididae.

Описание 
Ajancingenia известен как минимум по 5 образцам, которые включают кости верхних и нижних конечностей, таза, плечевого пояса, частичный череп и несколько позвонков.

Скелет имеет уникальную форму нижней челюсти, короткую морду, и закруглённые, сросшиеся кости черепа, чем отличается от всех остальных овирапторид, кроме Nemegtomaia.

Систематика 
Учёные не определились, в какой именно таксон включать род: в подсемейство Ingeniinae, куда его включают как младший синоним Ingenia или непосредственно в семейство овирапторид.

Кладограмма, описывающая филогенетическое положение рода, составлена по работе Fanti и коллег 2012 года:

Классификация 
На июль 2017 года в род включают один вымерший вид:
 , синонимы:
 , orth. var.
 
 , orth. var.

Примечания

Ссылки 
 Реконструкция различных систем органов Ingenia, подготовленная Jaime Headden.

Овирапториды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1981 году
Яшин, Александр